El Sindicatu Unitariu y Autónomu de Trabayadores de la Enseñanza d'Asturies (SUATEA), también Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias, surgió en octubre de 1978 como resultado de las luchas desarrolladas durante los años de la Transición por el profesorado asturiano. La identidad diferenciada de SUATEA venía marcada por su independencia respecto a los diferentes partidos políticos de la época y por su funcionamiento horizontal y asambleario.

La estructura interna de SUATEA se organiza a partir de las asambleas, de zona o sector. Existe un Secretariado, elegido por la Asamblea, que es el órgano dirigente en el que se toman las principales decisiones y una Comisión Permanente que es la encargada de ejecutarlas.

Junto a otras organizaciones similares, acabó confluyendo en la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STEs) que en la actualidad conforma la Confederación Intersindical (CI).

A lo largo de su trayectoria, SUATEA ha mantenido una actitud constante de defensa de la escuela pública, ha rechazado los conciertos educativos, se ha posicionado por un cuerpo único del profesorado y un modelo educativo laico. Igualmente, en la actualidad sostiene posiciones de denuncia y crítica frente a las diversas normas legales que han ido apareciendo en el sector educativo: LAU, LODE, LOGSE, LOMCE, Estatuto de Centros, entre otros textos legislativos.

Desde el comienzo, SUATEA manifestó una especial sensibilidad con la llingua asturiana que culmina con la creación de una Secretaría de Llingua que trabaja tanto hacia el interior del sindicato, para garantizar su uso y normalización, como al exterior, declarándose partidario de la oficialidad del asturiano y movilizándose en las diferentes campañas que comparten ese objetivo. El asturiano es lengua cooficial en el seno de la Confederación de STEs. A ello hay que añadir el reconocimiento de la presencia en Asturies de la fala o gallego-asturiano que, en ocasiones, aparece en sus publicaciones.

SUATEA desarrolla una intensa actividad, tanto interna como externa, en el campo de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, con movilizaciones frente a las agresiones o reclamación de derechos, elaboración de materiales didácticos, denuncia de libros de texto con contenidos sexistas, incluyendo aspectos relacionados con la denuncia de la homofobia en sus diferentes variantes. Todo ello es el resultado de la actividad desarrollada por la Secretaría de la Mujer de SUATEA y, a nivel confederal, por la Organización de Mujeres.

En el ámbito sociopolítico SUATEA está presente en diversos movimientos sociales. Apoya el desarrollo del Movimiento Social por la Escuela Pública (MSEPA), el movimiento feminista, la solidaridad internacionalista, de lucha contra el paro y los efectos de la crisis económica y reconversión industrial en Asturias. En todos los casos se pretende generar conciencia de la importancia de defender la escuela pública al tiempo que la presencia de SUATEA aspira a trasvasar a la escuela alguno de los valores surgidos de los movimientos sociales.

Enlaces externos 
Web oficial

Sindicatos de España
Economía de Asturias